Als Dorfkirche Illmersdorf werden zwei Kirchengebäude in Brandenburg bezeichnet:

 Dorfkirche Illmersdorf (Drebkau) im Landkreis Spree-Neiße
 Dorfkirche Illmersdorf (Ihlow) im Landkreis Teltow-Fläming